Spickard peut faire référence à :

Patronyme 
 , historien américain.

Toponyme 
 Spickard, une ville du comté de Grundy dans le Missouri aux États-Unis.
 Mont Spickard, un sommet de la chaîne des Cascades, aux États-Unis.